Сезон ФК МТК 1920—1921 — сезон угорського футбольного клубу «МТК». У чемпіонаті Угорщини команда посіла перше місце.

Склад команди

Чемпіонат України

Турнірна таблиця

Матчі у чемпіонаті

Товариські матчі

Посилання 
 Матчі у чемпіонаті Угорщини

1
М